Příjmení Hrůza nosí více významných osobností:

 Anežka Hrůzová (1879–1899) – švadlena, křesťanská panna a oběť vraždy
 František Hrůza (1923–2017) – římskokatolický kněz a kaplan Jeho Svatosti
 Jan Hrůza (1823–1898) – rakouský politik české národnosti z Moravy
 Jiří Hrůza (1925–2012) – český urbanista
 Michal Hrůza (* 1971) – český zpěvák
 Tomáš Hrůza (* 1979) – český multimediální umělec
 Vlasta Hrůzová – rozcestník

Související články 
 Hruza

Externí odkazy